Toto je seznam obcí v Maďarsku začínajících na písmeno L.

Reference 

L